Royal Festival Hall, sala de concerts de Londres, al Regne Unit
 Royal Free Hospital, hospital universitari de Londres, al Regne Unit
 Cort Suprema de Finances del Reich (del seu nom en alemany Reichsfinanzhof), autoritat màxima en temes de finances a Alemanya entre 1918 i 1945
 RFH també és el codi ISO 3166-2 de la Governació de Rafah, a l'Autoritat Nacional Palestina